Александр Брасс (псевдоним; настоящее полное имя — Александр Семёнович Золотарёв, род. 1967) — российский социолог, автора ряда книг и статей на темы террора и борьбы с ним, а также по истории ислама и западноевропейского лево-анархистского экстремизма.

Биография 
Родился в Прибалтике, жил и учился в Киеве. В университете изучал юриспруденцию и социологию.

Он окончил одну из элитных спецшкол по борьбе с терроризмом. Служил в подразделении особого назначения. Имеет опыт участия в сотнях спецопераций. Владеет несколькими восточными языками.

После ранений и тяжелой травмы позвоночника Александр занялся изучением международного терроризма.

Отзывы 

Автор — человек осведомленный и достаточно компетентный, с серьёзным боевым и оперативным опытом, что дает ему возможность и право не только описывать события, но и рассматривать их профессионально, со знанием дела
Книга написана специалистом по антитеррористической борьбе, имеющим практический опыт в этой области и написавший немало книг на самые захватывающие сюжеты. Актуальность темы, знание автором предмета исследования, а также интересно и умело изложенный материал привлекут внимание как экспертов, так и широкого круга читателей.

— Ирина Звягельская, профессор МГИМО (У), главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.Александр имеет уникальный боевой и оперативный опыт, приобретённый в период наибольшего разгула международного терроризма. Глубокое понимание сути событий и информированность позволили автору написать захватывающие книги, поражающие воображение и вызывающие интерес как обычного читателя, так и самого требовательного специалиста.

— Полковник В. С. Иванов, командир 8-го отдельного отряда специального назначения «Русь» (1996—2003)

Книги 
  — в соавторстве с А. Шумилиным
 
 
 
 
 Тайна и трагедия Усамы бен-Ладена. На заре создания Исламского государства Ирака и Леванта. — Международные Отношения, 2015. — 592 стр. — 3000 экз.
 Хроники тайной войны. 1968—1995. Операции спецслужб Израиля на Ближнем Востоке и в Европе. — М.: Университет Дмитрия Пожарского. Русский фонд содействия образованию и науке, 2019. — 640 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-91244-256-8

Примечания

Ссылки 
 
 Канал Александра Брасса  на YouTube

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XXI века
Литераторы, известные под псевдонимами
Борьба с терроризмом